Михаи́л Па́влович Ка́рпов:
 Карпов, Михаил Павлович (1884—1960) — дирижёр, аккомпаниатор.
 Карпов, Михаил Павлович (1906—1976) — Герой Советского Союза.